Преображенка — село в Катангском районе Иркутской области. Центр Преображенского муниципального образования. В 1926—1929 годах было центром Преображенского района.

География 
Село стоит на реке Нижняя Тунгуска.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 440 человек, из них 218 мужчин и 222 женщины.

Примечания 

Населённые пункты Катангского района